Ванесса Андреа Гонсалвес Гомес (; родилась 10 февраля 1986 года в Венесуэле) — победительница конкурса Мисс Венесуэла 2010, представляла свою страну на конкурсе Мисс Вселенная 2011.

Юность 
Родилась в Баруте, Миранда, Венесуэла, Гонсалвес получила специальность стоматолог и она португалка по происхождению, она окончила школу и Universidad Santa María в городе Каракас.

Мисс Венесуэла 2010 
Гонсалвес имеет рост 1,77 м, она стала Мисс Миранда, и была одной из 28 финалисток в национальном конкурсе красоты Мисс Венесуэла 2010, состоявшемся 28 октября 2010 года в Маракайбо, где она получила премию за лучшее Вечернее платье и стала седьмой Мисс Венесуэла из штата Миранда.

Мисс Вселенная 2011 
Ванесса стала официальным представителем Венесуэлы на конкурсе Мисс Вселенная, который состоялся 12 сентября 2011 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Мисс Венесуэла

Участницы конкурса «Мисс Вселенная — 2011»
Мисс Венесуэла